Шкляров, Виталий Валентинович — белорусский и американский политтехнолог, политический консультант.
Шкляров, Владимир Андреевич — российский артист балета, премьер Мариинского театра.
 Шкляров, Исаак Нохимович — советский инженер-электротехник.